Clément Cogitore, artiste français, frère de Romain
 Isabelle Cogitore, historienne française spécialiste d'histoire romaine
 Romain Cogitore, réalisateur français, frère de Clément